Ла Пимијентиља има више значења:

 Ла Пимијентиља (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пимијентиља (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пимијентиља (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пимијентиља (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пимијентиља (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику